Monsanto est un toponyme et un patronyme qui peut désigner :

Etymologie 
Monsanto est un toponyme portugais dont l'origine latine est Mons sanctus qui signifie « mont saint » ou « montagne sainte ».

Toponymes 

 Portugal
 Monsanto, une freguesia de Idanha-a-Nova dans le District de Castelo Branco ;
 Monsanto, une freguesia dans le District de Santarém ;
 Parc forestier de Monsanto, un parc de Lisbonne dans la partie occidentale de la ville, un des plus grands parcs urbains d'Europe avec une surface d'environ .

Patronyme 

 Gus Monsanto (1974-), un chanteur et guitariste brésilien.

Industrie 
 Monsanto, une entreprise américaine leader dans le secteur des biotechnologies et du génie génétique agro-industriel ;
 Fondation Monsanto, une fondation américaine créée en 1964 par la société Monsanto.

Sports 
 Circuit du parc de Monsanto, un ancien circuit automobile de Lisbonne au Portugal.

Patronyme portugais